Les Quatre Filles du docteur March (1868), roman américain de Louisa May Alcott ;
 Plusieurs adaptations de ce roman :
 Les Quatre Filles du docteur March (1918), film muet britannique de Harley Knoles ;
 Les Quatre Filles du docteur March (1933), film américain de George Cukor ;
 Les Quatre Filles du docteur March (1949), film américain de Mervyn LeRoy ;
 Les Quatre Filles du docteur March (1958), mini-série télévisée britannique d'Alan Bromly ;
 Les Quatre Filles du docteur March (1978), téléfilm américain de David Lowell Rich ;
 Les Quatre Filles du docteur March (1981), série d'animation japonaise ;
 Les Quatre Filles du docteur March (1987), série d'animation japonaise ;
 Les Quatre Filles du docteur March (1994), film américain de Gillian Armstrong ;
  (2017), mini-série britannique de Heidi Thomas ;
 Les Quatre Filles du docteur March (2018), film américain de Clare Niederpruem.

Voir aussi 
 Les Filles du docteur March (2019), film américain de Greta Gerwig, autre adaptation du roman.